El Torneig de Taixkent 2012, oficialment conegut com a Tashkent Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 15 de setembre de 2012 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La romanesa Irina-Camelia Begu va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 

2012
WTA Tour 2012